С.С.С.Р. – sigla cirillica, traslitterata correttamente S.S.S.R., che sta per Sojuz Sovietskich Socialističeskich Respublik (Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик), in russo Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (U.R.S.S.)
 CCCP – m-cloro-carbonilcianuro-fenilidrazina, tossina che inibisce la fosforilazione ossidativa
 CCCP - Fedeli alla linea – gruppo punk rock italiano attivo negli anni ottanta
 C.C.C.P. – gruppo musicale techno tedesco